Классифика́ция языко́в:

 Генетическая классификация языков
 Типологическая классификация языков
 Ареальная классификация языков

Научные классификации